Bloodbath in Paradise es el primer EP que publicó la banda de Austria Belphegor, lo lanzaron independientemente en el año de 1993.

Lista de canciones 
 Requiem In #C (Intro) / Bloodbath In Paradise	06:33	
 Graves Of Sorrow	05:45	
 Schizoid Nightmare	05:11	
 Mutilated Corpses	04:55

Álbumes de Belpegor
EP de 1993
Álbumes en inglés